Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bryan Shelton che ha battuto in finale Sjeng Schalken 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 David Rikl (secondo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Alex O'Brien (primo turno)

 Karim Alami (semifinali)
 Marcelo Ríos (primo turno)
 Bryan Shelton (Campione)
 Christian Ruud (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1994